Стражи на стенах () — международное общество евангельских христиан с главным офисом в Риге (Латвия). Целью движения была провозглашена защита общества от «культуры смерти», мониторинг законопроектов и анализ деятельности политиков с точки зрения «традиционных ценностей», а также недопущение принятия законов, продвигающих гомосексуализм, аборты и эвтаназию.

Группа была основана бывшим директором расположенной в Калифорнии (США)  Скоттом Лайвли и пастором Церкви Новое Поколение Алексеем Ледяевым.

Движение «Стражи на стенах» внесено в число групп ненависти американской правозащитной организации Southern Poverty Law Center.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Latvian Anti-Gay Movement Spills Over to U.S.

Религия в Латвии
Евангельские христиане
Организации антигомосексуального толка
ЛГБТ в Латвии
Группы ненависти, выступающие против ЛГБТ